Ла Троха има више значења:

 Ла Троха, Ел Чифлидо (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Троха (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Троха (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Троха (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Троха (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Троха (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Троха (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Троха (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику